

Sigle 
 Judge Advocate General  – ente giuridico militare statunitense

Codici 
 JAG  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Jacobabad (Pakistan)

Informatica 
 Atari Jaguar CD (Jag CD) – lettore CD-ROM per la console Atari Jaguar

Televisione 
 JAG - Avvocati in divisa (JAG) – serie televisiva

Altri progetti